Крэппер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
  (1905—1976) — австралийский футболист.
 Крэппер, Томас (1836—1910) — британский водопроводчик, основавший в Лондоне компанию Crapper & Co.
  (1909—1976) — австралийский футболист.
  (1911—1991) — австралийский футболист.